Die Premyer Liqası 2008/09 war die siebzehnte Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Saison war die letzte, an der 14 Vereine teilnahmen. Zur Saison 2009/10 wurde die Unibank Premyer Liqasi auf 12 Klubs verringert. Die Spielzeit begann am 9. August 2008 und endete am 17. Mai 2009. Meister wurde der FK Baku vor dem Titelverteidiger İnter Baku.

Statistik 
Insgesamt wurden 443 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,43 Treffern pro Partie entspricht. Die beiden höchsten Siege feierte Meister FK Baku: zu Hause siegte man mit 7:0 gegen Turan, das gleiche Resultat gab es beim Auswärtsspiel beim Bakılı Baku PFK. Vor Beginn der Spielzeit, am 8. Juli 2008, zog der FK Masallı zurück und wurde durch den FK NBC Salyan ersetzt. Am 31. Oktober änderte der Klub seinen Namen in FK Muğan Salyan. Die Liga wurde mit einer Hin- und einer Rückserie ausgetragen, sodass jeder Verein am Ende 26 Spiele absolviert hatte. Torschützenkönig wurde der Uruguayer Walter Guglielmone von İnter Baku mit 17 Toren.

Die Spitzenklubs 
Mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger İnter Baku gewann der FK Baku zum zweiten Mal die Meisterschaft. Dadurch erreichte der Klub die 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League. Zusammen mit Vizemeister Inter erzielte man die meisten Treffer (54) und kassierte mit 13 Toren die wenigsten der Liga. Der Dritte PFK Simurq Zaqatala hatte bereits 9 Zähler Rückstand auf den Meister. İnter Baku und PFK Simurq Zaqatala erreichten durch den 2. bzw. 3. Rang die 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League. In die 2. Qualifikationsrunde dieses Wettbewerbs zog Pokalsieger FK Qarabağ Ağdam ein. Der Ligafünfte siegte im Endspiel mit 1:0 gegen İnter Baku. Um drei Punkte verpasste FK Xəzər Lənkəran als Vierter den Einzug in den Europapokal.

Der Abstiegskampf 
Die letzten drei Ränge wurden schließlich von den drei Neulingen belegt. Während sich Nachrücker FK Muğan Salyan mit zwei Punkten Vorsprung vor Bakılı Baku PFK rettete, stieg Bakili mit den meisten Gegentreffern (65) ab, ebenso der MOİK Baku PFK. Dieser Klub gewann nur fünf Zähler in den 26 Partien und erzielte die wenigsten Tore (12). Aufsteiger für die neue Spielzeit gab es wegen der Verkleinerung der Liga nicht.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saisonübersicht mit Spielergebnissen auf Soccerway.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09